

Persone
 Angelo Muratori (1843-1918) – avvocato, docente, patriota e politico italiano
 Carlo Muratori (1954) – musicista italiano
 Fab "Shiver" Muratori (1980) – tastierista e compositore italiano
 Giancarlo Muratori (1958-1996) – cantante italiano
 Giovanni Antonio Muratori (...-1559) – religioso italiano
 Letizia Muratori (1972) – scrittrice italiana
 Luciano Muratori (1954) – fonico italiano
 Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) – presbitero, storico e numismatico italiano
 Ludovico Muratori (1927) – scenografo italiano
 Luigi Muratori (1946-2005) – politico italiano
 Matteo Muratori (1810-1893) – politico italiano
 Natale Muratori (...-...) – calciatore italiano
 Primiano Muratori (1925-1996) – fonico italiano
 Santi Muratori (1874-1943) – bibliotecario e insegnante italiano
 Saverio Muratori (1910-1973) – architetto e storico italiano
 Vincent Muratori (1987) – calciatore francese

Altro
 Gremio dei muratori – antica associazione di maestranze sassaresi
 Piazza Ludovico Antonio Muratori – di Firenze
 Liberi Muratori – appartenenti alla Massoneria

Pagine correlate
 Muratore (disambigua)